Wetzel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Erhard Wetzel (1903–1975), tysk jurist och ämbetsman
 Jake Wetzel (född 1976), kanadensisk roddare
 
 John Wetzel (född 1944), amerikansk basketspelare
 
 Peter Henriksson Wetzel (1600-talet), svensk jurist och ämbetsman

Tyska efternamn